Reynier ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Reynier (1836–1928), deutscher Maler und Zeichner
 Franck Reynier (* 1965), französischer Politiker
 Gustave Reynier (1859–1937), französischer Romanist
 Jean Louis Antoine Reynier (1762–1824), Schweizer Apotheker und Naturforscher
 Jean-Louis-Ebenezer Reynier (1771–1814), französischer General
 Marie Reynier (* 1956), französische Ingenieurin und Wissenschaftlerin

Siehe auch:
 Rainier
 Regnier
 Reinier
 Renier